Вячеслав Михайлович Тютюнник (род. 4 октября 1949, Купянск) —  доктор технических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, президент и генеральный директор Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ).

Направления научной деятельности 
Автор более 500 публикаций, в том числе более 40 книг в области химии, информатики и нобелистики.

Информатика, науковедение, нобелистика 

В начале 1970-х гг. основал новое направление на стыке информатики и науковедения – нобелистику, которое к концу 20-го века получило международное признание.

Международный Информационный Нобелевский Центр (МИНЦ) 
В. М. Тютюнником в Тамбове создан Международный Информационный Нобелевский Центр (МИНЦ).

Избранные труды 

 Химики – лауреаты Ленинской премии (М., 1978)

 Биография атома (София, 1983; М., 1984, 1985)
 Золотые медали и именные премии Академии наук СССР (Тамб., 1988)
 Альфред Нобель и Нобелевские премии (Тамбов, 1988, 1991)
 Лауреаты Нобелевской премии по химии (Тамб., 1989, 1990)
 Информатики и науковеды (Тамб., 1991); Нобелистика: Тезаурус информационно-поисковый (Тамб., 1995)
 Основы научно-исследовательской работы (Тамб., 1997); Информатика и науковедение (Тамб., 1998)
 Нобелистика, науковедение, информатика (Тамб., 1998)
 Нобелистика на рубеже XXI века (Тамб., 2001); Наука, техника, общество и нобелевское движение в третьем тысячелетии (Тамб., М., 2002)
 Оптимальное управление в экономике (Тамб., 2002)
 Науковедение, наукометрия и их производные: Методы количественной оценки научной деятельности (Тамб., 2002)
 Информационные системы и процессы (Тамб., 2003-2007)
 Фрактальный анализ и процессы в компьютерных сетях (Тамб., 2004)
 Нобелевские лауреаты и медицинская техника (Тамб., 2006)
 70 лет Тамбовской области (Тамб., 2007)
 Наука, технологии, общество и Нобелевское движение (Тамб., М., 2010)
 Интеллектуальные информационные системы (Тамб., 2011, 2012)
 Ранний рак желудка: диагностика, лечение и предупреждение специальными методами (Германия, 2014)
 Основы лингвистической психофизиологии (Тамб., 2016)
 Наука, технологии, общество и Международное Нобелевское движение (Тамб., 2017-2019)

Примечания

Ссылки 

Выпускники ЗНТУ
Выпускники Запорожского национального университета
Предприниматели Украины